Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Kremski – polski aktor teatralny i dyrektor teatrów
 Jan Kremski – polski pilot wojskowy
 Karol Kremski – polski aktor teatralny, dyrektor teatrów